Première Division 2005/06 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2005/06 (Togo), voetbalcompetitie in Togo